Дрангово е името на три български села, кръстени на полковник Борис Дрангов:

 Дрангово, област Благоевград;
 Дрангово, област Кърджали;
 Дрангово, област Пловдив.